Di seguito una lista di asteroidi dal numero 603001 al 604000 con data di scoperta e scopritore.

603001-603100 

|-
| 603001 - ||  || 25 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 603002 - ||  || 17 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603003 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603004 - ||  || 30 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603005 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 603006 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603007 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603008 - ||  || 29 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 603009 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 603010 - ||  || 25 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 603011 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603012 - ||  || 18 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603013 - ||  || 14 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 603014 - ||  || 17 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 603015 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 603016 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 603017 - ||  || 4 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603018 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 603019 - ||  || 24 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 603020 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 603021 - ||  || 31 dicembre 2011 || Szing, A.
|-
| 603022 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603023 - ||  || 3 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603024 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603025 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603026 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 603027 - ||  || 30 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 603028 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603029 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 603030 - ||  || 15 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603031 - ||  || 19 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 603032 - ||  || 17 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603033 - ||  || 22 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603034 - ||  || 12 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 603035 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603036 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 603037 - ||  || 24 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 603038 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603039 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 603040 - ||  || 1º agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603041 - ||  || 1º gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 603042 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603043 - ||  || 7 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603044 - ||  || 24 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603045 - ||  || 25 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603046 - ||  || 22 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 603047 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603048 - ||  || 24 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 603049 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 603050 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 603051 - ||  || 18 ottobre 2009 || OAM Observatory
|-
| 603052 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 603053 - ||  || 5 gennaio 2002 || AMOS
|-
| 603054 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 603055 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603056 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603057 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 603058 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603059 - ||  || 3 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603060 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603061 - ||  || 20 ottobre 2014 || Sarneczky, K.
|-
| 603062 - ||  || 31 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603063 - ||  || 18 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603064 - ||  || 26 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603065 - ||  || 24 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603066 - ||  || 24 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 603067 - ||  || 10 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603068 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603069 - ||  || 1º ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 603070 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603071 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603072 - ||  || 27 luglio 2009 || CSS
|-
| 603073 - ||  || 30 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603074 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603075 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 603076 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603077 - ||  || 24 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603078 - ||  || 24 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603079 - ||  || 14 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 603080 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603081 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 603082 - ||  || 19 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603083 - ||  || 16 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603084 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603085 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603086 - ||  || 6 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 603087 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603088 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603089 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603090 - ||  || 27 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 603091 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603092 - ||  || 12 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 603093 - ||  || 16 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 603094 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603095 - ||  || 1º marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603096 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603097 - ||  || 26 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603098 - ||  || 20 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603099 - ||  || 24 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603100 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|}

603101-603200 

|-
| 603101 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603102 - ||  || 2 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 603103 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603104 - ||  || 3 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 603105 - ||  || 3 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603106 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603107 - ||  || 16 novembre 2010 || Holmes, R.
|-
| 603108 - ||  || 7 ottobre 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 603109 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603110 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603111 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603112 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603113 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603114 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603115 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603116 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603117 - ||  || 29 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603118 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603119 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603120 - ||  || 29 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603121 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 603122 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603123 - ||  || 19 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603124 - ||  || 21 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603125 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 603126 - ||  || 20 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 603127 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603128 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603129 - ||  || 22 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603130 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 603131 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 603132 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603133 - ||  || 29 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603134 - ||  || 13 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603135 - ||  || 3 marzo 2003 || NEAT
|-
| 603136 - ||  || 15 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 603137 - ||  || 30 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603138 - ||  || 2 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603139 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603140 - ||  || 19 dicembre 2014 || ESA OGS
|-
| 603141 - ||  || 20 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603142 - ||  || 11 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603143 - ||  || 12 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603144 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603145 - ||  || 23 ottobre 2003 || Wasserman, L. H., Trilling, D. E.
|-
| 603146 - ||  || 10 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603147 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603148 - ||  || 29 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 603149 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 603150 - ||  || 11 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603151 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603152 - ||  || 26 novembre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 603153 - ||  || 4 gennaio 2003 || Dell'Antonio, I., Loomba, D.
|-
| 603154 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603155 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 603156 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603157 - ||  || 16 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603158 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603159 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603160 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603161 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 603162 - ||  || 10 novembre 2005 || CSS
|-
| 603163 - ||  || 25 settembre 2009 || CSS
|-
| 603164 - ||  || 7 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 603165 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 603166 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603167 - ||  || 12 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603168 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 603169 - ||  || 29 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603170 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 603171 - ||  || 15 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603172 - ||  || 3 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 603173 - ||  || 30 ottobre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 603174 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603175 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603176 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 603177 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603178 - ||  || 26 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 603179 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603180 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 603181 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603182 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 603183 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603184 - ||  || 4 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 603185 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 603186 - ||  || 23 dicembre 2014 || Spacewatch
|-
| 603187 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603188 - ||  || 2 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603189 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603190 - ||  || 30 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603191 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603192 - ||  || 13 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603193 - ||  || 24 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 603194 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 603195 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603196 - ||  || 24 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603197 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603198 - ||  || 24 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 603199 - ||  || 25 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603200 Yuchichung ||  || 5 luglio 2006 || H.-C. Lin, Q.-z. Ye
|}

603201-603300 

|-
| 603201 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603202 - ||  || 7 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603203 - ||  || 13 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 603204 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603205 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603206 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 603207 - ||  || 16 marzo 2007 || CSS
|-
| 603208 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603209 - ||  || 2 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603210 - ||  || 16 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 603211 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 603212 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 603213 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 603214 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 603215 - ||  || 2 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 603216 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603217 - ||  || 2 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 603218 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603219 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 603220 - ||  || 1º aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 603221 - ||  || 27 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 603222 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603223 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 603224 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 603225 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603226 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 603227 - ||  || 13 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603228 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603229 - ||  || 31 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603230 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 603231 - ||  || 1º novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603232 - ||  || 1º maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603233 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603234 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603235 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603236 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603237 - ||  || 11 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 603238 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603239 - ||  || 17 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603240 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 603241 - ||  || 21 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 603242 - ||  || 4 settembre 2007 || CSS
|-
| 603243 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 603244 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 603245 - ||  || 10 novembre 2004 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 603246 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 603247 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 603248 - ||  || 30 marzo 2003 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 603249 - ||  || 13 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 603250 - ||  || 25 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603251 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 603252 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603253 - ||  || 3 febbraio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 603254 - ||  || 10 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 603255 - ||  || 27 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603256 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603257 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603258 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603259 - ||  || 28 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603260 - ||  || 28 settembre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 603261 - ||  || 9 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603262 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603263 - ||  || 12 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 603264 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603265 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 603266 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603267 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 603268 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603269 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603270 - ||  || 3 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603271 - ||  || 2 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603272 - ||  || 28 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603273 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 603274 - ||  || 13 settembre 2013 || CSS
|-
| 603275 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603276 - ||  || 13 dicembre 2010 || Wells, L., Micheli, M.
|-
| 603277 - ||  || 18 luglio 2012 || Elenin, L.
|-
| 603278 - ||  || 23 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 603279 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 603280 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 603281 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 603282 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603283 - ||  || 9 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 603284 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 603285 - ||  || 5 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 603286 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 603287 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603288 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603289 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603290 - ||  || 18 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 603291 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603292 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603293 - ||  || 4 febbraio 2003 || ', '.
|-
| 603294 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 603295 - ||  || 18 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603296 - ||  || 29 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603297 - ||  || 7 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603298 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603299 - ||  || 12 maggio 1997 || Veillet, C.
|-
| 603300 - ||  || 11 marzo 2008 || Spacewatch
|}

603301-603400 

|-
| 603301 - ||  || 30 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603302 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603303 - ||  || 7 luglio 2013 || Spacewatch
|-
| 603304 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 603305 - ||  || 25 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603306 - ||  || 27 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 603307 - ||  || 20 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603308 - ||  || 20 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603309 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603310 - ||  || 5 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 603311 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 603312 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 603313 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603314 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 603315 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603316 - ||  || 14 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 603317 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 603318 - ||  || 12 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603319 - ||  || 8 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 603320 - ||  || 21 agosto 2004 || Mauna Kea
|-
| 603321 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603322 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603323 - ||  || 9 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603324 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603325 - ||  || 28 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603326 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603327 - ||  || 4 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603328 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603329 - ||  || 5 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603330 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603331 - ||  || 12 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 603332 - ||  || 21 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 603333 - ||  || 4 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603334 - ||  || 31 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 603335 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603336 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603337 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603338 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603339 - ||  || 7 luglio 2005 || Mauna Kea
|-
| 603340 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603341 - ||  || 9 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 603342 - ||  || 3 febbraio 2010 || Hug, G.
|-
| 603343 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603344 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 603345 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 603346 - ||  || 14 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603347 - ||  || 30 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603348 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 603349 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603350 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603351 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 603352 - ||  || 21 dicembre 2014 || Spacewatch
|-
| 603353 - ||  || 17 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603354 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603355 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603356 - ||  || 18 marzo 2004 || SDSS Collaboration
|-
| 603357 - ||  || 10 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603358 - ||  || 16 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 603359 - ||  || 12 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603360 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603361 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603362 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 603363 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603364 - ||  || 24 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 603365 - ||  || 26 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603366 - ||  || 5 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 603367 - ||  || 19 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 603368 - ||  || 4 giugno 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603369 - ||  || 19 gennaio 2015 || CSS
|-
| 603370 - ||  || 30 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603371 - ||  || 3 giugno 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 603372 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603373 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603374 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603375 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603376 - ||  || 21 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603377 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 603378 - ||  || 1º settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603379 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603380 - ||  || 26 febbraio 2008 || LUSS
|-
| 603381 - ||  || 5 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603382 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 603383 - ||  || 23 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 603384 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 603385 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603386 - ||  || 15 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603387 - ||  || 2 marzo 2011 || CSS
|-
| 603388 - ||  || 10 marzo 2003 || NEAT
|-
| 603389 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603390 - ||  || 1º febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603391 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603392 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603393 - ||  || 19 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603394 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 603395 - ||  || 25 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603396 - ||  || 14 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 603397 - ||  || 11 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 603398 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603399 - ||  || 6 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603400 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|}

603401-603500 

|-
| 603401 - ||  || 19 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 603402 - ||  || 29 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 603403 - ||  || 10 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603404 - ||  || 21 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603405 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603406 - ||  || 11 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603407 - ||  || 8 giugno 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 603408 - ||  || 26 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 603409 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 603410 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603411 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 603412 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603413 - ||  || 8 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603414 - ||  || 14 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603415 - ||  || 27 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603416 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603417 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 603418 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603419 - ||  || 29 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603420 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 603421 - ||  || 26 settembre 2006 || CSS
|-
| 603422 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 603423 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 603424 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603425 - ||  || 17 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603426 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 603427 - ||  || 20 ottobre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 603428 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603429 - ||  || 16 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603430 - ||  || 20 luglio 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 603431 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603432 - ||  || 26 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 603433 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603434 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603435 - ||  || 13 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 603436 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 603437 - ||  || 28 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603438 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603439 - ||  || 15 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603440 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603441 - ||  || 25 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 603442 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603443 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603444 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603445 - ||  || 4 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 603446 - ||  || 10 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 603447 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 603448 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603449 - ||  || 23 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603450 - ||  || 8 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 603451 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603452 - ||  || 22 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603453 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 603454 - ||  || 2 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 603455 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603456 - ||  || 17 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 603457 - ||  || 23 agosto 2006 || NEAT
|-
| 603458 - ||  || 25 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 603459 - ||  || 27 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603460 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603461 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603462 - ||  || 27 agosto 2006 || LUSS
|-
| 603463 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603464 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603465 - ||  || 22 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603466 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603467 - ||  || 10 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603468 - ||  || 8 aprile 2003 || AMOS
|-
| 603469 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 603470 - ||  || 17 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603471 - ||  || 26 marzo 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 603472 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603473 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603474 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603475 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603476 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603477 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603478 - ||  || 1º marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603479 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 603480 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603481 - ||  || 10 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603482 - ||  || 31 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603483 - ||  || 26 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 603484 - ||  || 26 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603485 - ||  || 24 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603486 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603487 - ||  || 3 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603488 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603489 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603490 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603491 - ||  || 10 aprile 2005 || Kitt Peak
|-
| 603492 - ||  || 24 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 603493 - ||  || 20 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603494 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603495 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603496 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603497 - ||  || 26 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603498 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 603499 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603500 - ||  || 22 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|}

603501-603600 

|-
| 603501 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603502 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603503 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603504 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603505 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603506 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603507 - ||  || 29 novembre 2005 || NEAT
|-
| 603508 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603509 - ||  || 25 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 603510 - ||  || 30 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603511 - ||  || 8 luglio 2004 || Spacewatch
|-
| 603512 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603513 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 603514 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603515 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 603516 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603517 - ||  || 15 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 603518 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603519 - ||  || 16 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 603520 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603521 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603522 - ||  || 16 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603523 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603524 - ||  || 18 febbraio 2015 || PMO NEO Survey Program
|-
| 603525 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603526 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603527 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603528 - ||  || 20 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603529 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603530 - ||  || 18 febbraio 2015 || Wasserman, L. H., Buie, M. W.
|-
| 603531 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603532 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603533 - ||  || 28 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603534 - ||  || 22 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 603535 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603536 - ||  || 29 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603537 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603538 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603539 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 603540 - ||  || 7 marzo 2003 || Dellinger, J., Dillon, W. G.
|-
| 603541 - ||  || 11 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 603542 - ||  || 5 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 603543 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 603544 - ||  || 12 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603545 - ||  || 11 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603546 - ||  || 14 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603547 - ||  || 27 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603548 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603549 - ||  || 28 gennaio 2007 || CSS
|-
| 603550 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 603551 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603552 - ||  || 28 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 603553 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603554 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603555 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 603556 - ||  || 15 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603557 - ||  || 10 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603558 - ||  || 16 marzo 2015 || CSS
|-
| 603559 - ||  || 26 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 603560 - ||  || 30 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603561 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 603562 - ||  || 15 dicembre 2009 || Christophe, B.
|-
| 603563 - ||  || 18 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603564 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603565 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603566 - ||  || 29 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603567 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603568 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603569 - ||  || 23 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603570 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 603571 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603572 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603573 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 603574 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 603575 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603576 - ||  || 30 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603577 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603578 - ||  || 31 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603579 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603580 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603581 - ||  || 15 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603582 - ||  || 25 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603583 - ||  || 13 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603584 - ||  || 2 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603585 - ||  || 11 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603586 - ||  || 4 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603587 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603588 - ||  || 28 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603589 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603590 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603591 - ||  || 23 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 603592 - ||  || 18 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603593 - ||  || 1º aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 603594 - ||  || 26 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 603595 - ||  || 10 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603596 - ||  || 26 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603597 - ||  || 31 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 603598 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603599 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 603600 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|}

603601-603700 

|-
| 603601 - ||  || 2 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 603602 - ||  || 28 luglio 2011 || Kyrylenko, P.
|-
| 603603 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603604 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 603605 - ||  || 9 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603606 - ||  || 3 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 603607 - ||  || 16 marzo 2005 || CSS
|-
| 603608 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 603609 - ||  || 18 marzo 2005 || CSS
|-
| 603610 - ||  || 15 novembre 2006 || CSS
|-
| 603611 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 603612 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 603613 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603614 - ||  || 6 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 603615 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603616 - ||  || 21 aprile 2004 || CINEOS
|-
| 603617 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603618 - ||  || 25 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 603619 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 603620 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603621 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603622 - ||  || 21 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 603623 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603624 - ||  || 9 agosto 2011 || Pal, A.
|-
| 603625 - ||  || 20 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603626 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603627 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603628 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603629 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603630 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 603631 - ||  || 1º dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603632 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603633 - ||  || 30 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 603634 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 603635 - ||  || 25 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 603636 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603637 - ||  || 1º gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 603638 - ||  || 13 dicembre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 603639 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603640 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603641 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603642 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603643 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 603644 - ||  || 6 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603645 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603646 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603647 - ||  || 10 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 603648 - ||  || 2 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603649 - ||  || 12 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603650 - ||  || 22 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603651 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603652 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603653 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 603654 - ||  || 15 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 603655 - ||  || 20 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 603656 - ||  || 13 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603657 - ||  || 5 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603658 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603659 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603660 - ||  || 7 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603661 - ||  || 22 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 603662 - ||  || 17 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603663 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 603664 - ||  || 10 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603665 - ||  || 1º maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 603666 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 603667 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603668 - ||  || 9 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 603669 - ||  || 23 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603670 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603671 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603672 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603673 - ||  || 23 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603674 - ||  || 23 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603675 - ||  || 10 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 603676 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603677 - ||  || 3 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603678 - ||  || 13 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 603679 - ||  || 24 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603680 - ||  || 24 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603681 - ||  || 11 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603682 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603683 - ||  || 11 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603684 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603685 - ||  || 24 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 603686 - ||  || 27 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603687 - ||  || 20 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603688 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603689 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603690 - ||  || 8 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603691 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 603692 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603693 - ||  || 25 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603694 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603695 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603696 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603697 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603698 - ||  || 9 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 603699 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 603700 - ||  || 30 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|}

603701-603800 

|-
| 603701 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603702 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603703 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603704 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603705 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603706 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603707 - ||  || 3 settembre 2007 || CSS
|-
| 603708 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603709 - ||  || 30 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603710 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 603711 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603712 - ||  || 25 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603713 - ||  || 28 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 603714 - ||  || 7 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 603715 - ||  || 2 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 603716 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603717 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603718 - ||  || 22 marzo 2015 || Spacewatch
|-
| 603719 - ||  || 25 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603720 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603721 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 603722 - ||  || 1º dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603723 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603724 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603725 - ||  || 25 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603726 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603727 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 603728 - ||  || 24 ottobre 2003 || Wasserman, L. H., Trilling, D. E.
|-
| 603729 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 603730 - ||  || 23 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603731 - ||  || 30 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603732 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 603733 - ||  || 24 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603734 - ||  || 26 settembre 2008 || Bickel, W.
|-
| 603735 - ||  || 28 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603736 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603737 - ||  || 24 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603738 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603739 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603740 - ||  || 18 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603741 - ||  || 16 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603742 - ||  || 31 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 603743 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603744 - ||  || 17 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603745 - ||  || 14 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603746 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 603747 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603748 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603749 - ||  || 17 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603750 - ||  || 1º ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 603751 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 603752 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 603753 - ||  || 5 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603754 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 603755 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 603756 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603757 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 603758 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 603759 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603760 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 603761 - ||  || 25 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603762 - ||  || 25 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603763 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603764 - ||  || 20 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603765 - ||  || 15 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603766 - ||  || 30 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603767 - ||  || 24 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603768 - ||  || 17 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603769 - ||  || 9 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603770 - ||  || 31 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603771 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603772 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603773 - ||  || 22 marzo 2015 || Spacewatch
|-
| 603774 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 603775 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603776 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 603777 - ||  || 24 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603778 - ||  || 3 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603779 - ||  || 6 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603780 - ||  || 26 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603781 - ||  || 31 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603782 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603783 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603784 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603785 - ||  || 30 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603786 - ||  || 19 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603787 - ||  || 29 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603788 - ||  || 24 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603789 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603790 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603791 - ||  || 22 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603792 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603793 - ||  || 24 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603794 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603795 - ||  || 19 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603796 - ||  || 30 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603797 - ||  || 17 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603798 - ||  || 20 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603799 - ||  || 31 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603800 - ||  || 30 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|}

603801-603900 

|-
| 603801 - ||  || 28 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603802 - ||  || 16 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603803 - ||  || 13 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603804 - ||  || 6 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603805 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 603806 - ||  || 23 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 603807 - ||  || 19 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 603808 - ||  || 18 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603809 - ||  || 25 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 603810 - ||  || 29 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603811 - ||  || 27 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603812 - ||  || 27 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 603813 - ||  || 7 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 603814 - ||  || 8 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603815 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603816 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603817 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603818 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 603819 - ||  || 20 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 603820 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 603821 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603822 - ||  || 14 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603823 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603824 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603825 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603826 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603827 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603828 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 603829 - ||  || 15 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 603830 - ||  || 10 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603831 - ||  || 18 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603832 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603833 - ||  || 21 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603834 - ||  || 13 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 603835 - ||  || 14 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603836 - ||  || 13 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603837 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 603838 - ||  || 28 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 603839 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 603840 - ||  || 13 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 603841 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603842 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603843 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603844 - ||  || 6 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 603845 - ||  || 9 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603846 - ||  || 29 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603847 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603848 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603849 - ||  || 1º novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603850 - ||  || 14 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603851 - ||  || 11 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 603852 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 603853 - ||  || 10 marzo 2011 || CSS
|-
| 603854 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 603855 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 603856 - ||  || 13 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603857 - ||  || 17 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603858 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 603859 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603860 - ||  || 7 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603861 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603862 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603863 - ||  || 31 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 603864 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603865 - ||  || 11 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 603866 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 603867 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 603868 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603869 - ||  || 9 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 603870 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 603871 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603872 - ||  || 24 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603873 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603874 - ||  || 5 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603875 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 603876 - ||  || 3 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 603877 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 603878 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603879 - ||  || 12 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603880 - ||  || 21 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 603881 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603882 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603883 - ||  || 4 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603884 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 603885 - ||  || 17 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603886 - ||  || 25 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603887 - ||  || 19 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603888 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603889 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603890 - ||  || 31 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 603891 - ||  || 13 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603892 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603893 - ||  || 5 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 603894 - ||  || 27 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 603895 - ||  || 14 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 603896 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603897 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603898 - ||  || 18 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603899 - ||  || 17 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603900 - ||  || 24 marzo 2006 || Spacewatch
|}

603901-604000 

|-
| 603901 - ||  || 15 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603902 - ||  || 26 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 603903 - ||  || 21 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603904 - ||  || 11 aprile 2015 || Spacewatch
|-
| 603905 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603906 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 603907 - ||  || 25 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 603908 - ||  || 9 novembre 2004 || Mauna Kea
|-
| 603909 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 603910 - ||  || 11 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603911 - ||  || 17 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603912 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603913 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603914 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603915 - ||  || 13 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603916 - ||  || 25 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 603917 - ||  || 4 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603918 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603919 - ||  || 21 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603920 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603921 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603922 - ||  || 30 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603923 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603924 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603925 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603926 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603927 - ||  || 4 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603928 - ||  || 4 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603929 - ||  || 4 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603930 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603931 - ||  || 5 settembre 2007 || CSS
|-
| 603932 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603933 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603934 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603935 - ||  || 1º novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603936 - ||  || 7 dicembre 2005 || CSS
|-
| 603937 - ||  || 5 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603938 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 603939 - ||  || 25 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603940 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 603941 - ||  || 2 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 603942 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603943 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603944 - ||  || 4 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 603945 - ||  || 9 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603946 - ||  || 19 settembre 2012 || Holmes, R.
|-
| 603947 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603948 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603949 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603950 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603951 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 603952 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603953 - ||  || 20 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 603954 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603955 - ||  || 18 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603956 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 603957 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 603958 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 603959 - ||  || 16 aprile 2007 || CSS
|-
| 603960 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 603961 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603962 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603963 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 603964 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 603965 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 603966 - ||  || 29 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603967 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603968 - ||  || 1º aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603969 - ||  || 31 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603970 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 603971 - ||  || 1º aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603972 - ||  || 22 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603973 - ||  || 20 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603974 - ||  || 25 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 603975 - ||  || 18 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603976 - ||  || 18 aprile 2015 || Spacewatch
|-
| 603977 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 603978 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603979 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603980 - ||  || 20 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603981 - ||  || 18 aprile 2015 || Spacewatch
|-
| 603982 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603983 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603984 - ||  || 28 aprile 2015 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 603985 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603986 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603987 - ||  || 10 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603988 - ||  || 20 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603989 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 603990 - ||  || 15 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 603991 - ||  || 23 giugno 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 603992 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 603993 - ||  || 13 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603994 - ||  || 10 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603995 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 603996 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603997 - ||  || 12 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 603998 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 603999 - ||  || 27 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 604000 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0603001